DOS-Box steht für:
 DOSBox, ein Programm, das Betriebssystem DOS auf damals gebräuchlicher Hardware emuliert
 Eingabeaufforderung, ein Fenster mit dem Befehlszeilen verarbeitet werden können